Gustavsfors (Bengtsfors), een plaats in de gemeente Bengtsfors in het landschap Dalsland en de provincie Västra Götalands län in Zweden
 Gustavsfors (Hagfors), een plaats in de gemeente Hagfors in het landschap Värmland en de provincie Värmlands län in Zweden